Constanzo Beschi – missionario gesuita italiano
Francesco Beschi – vescovo cattolico italiano